Legitimation oder Legitimierung (von lateinisch lex „Gesetz, Rechtfertigung“) steht für:

 allgemein die Rechtfertigung faktisch bestehender Ordnungen und Regeln, siehe Legitimität
 juristisch eine Vollmacht, Beglaubigung, Ermächtigung bzw. Ausweis oder anderer Nachweis einer Berechtigung, siehe Aktivlegitimation und Passivlegitimation
 der Prozess der Erzeugung sozialer und rechtlicher Normen und der Sicherstellung ihrer Legitimität, siehe Legitimation durch Verfahren 
 Legitimation (Politikwissenschaft), speziell die Rechtfertigung eines Staates für sein Handeln
 in Deutschland bis 30. Juni 1998 die Ehelichkeitserklärung eines nichtehelichen Kindes

Siehe auch: